Hamilton Bulldogs kan syfta på:
Hamilton Bulldogs (1996–2015), ett kanadensiskt ishockeylag på seniornivå.
Hamilton Bulldogs (2015–), ett kanadensiskt ishockeylag på juniornivå.